

Edifici 
Villa San Martino – villa di Silvio Berlusconi, già proprietà della famiglia Casati Stampa, lungo il Lambro ad Arcore in provincia di Monza
Villa di San Martino – residenza di Napoleone I sull'isola d'Elba

Toponimi 
Villa San Martino – frazione di Lugo in provincia di Ravenna